Соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2000 года проходили с 16 сентября по 1 октября в Сиднейском выставочном центре. В соревнованиях приняло участие 312 боксёров из 74 стран мира. Было разыграно 12 комплектов наград только среди мужчин. В каждой весовой категории от страны выступил только один спортсмен. Традиционно во всех дисциплинах бронзовые награды вручались обоим боксёрам, проигравшим в полуфинале.

Медалисты

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Результаты 
Победители поединков выделены жирным. «Я.п.» — победа за явным преимуществом.

До 51 кг

Отборочный этап:
 Жером Тома (Франция) 13:1 Эрл Вилтшир (Австрия)
 Дрисса Тоу (Буркина Фасо) неявка Мохаммад Рахим Рахими (Иран)
 Хосе Наварро (США) 16:10 Херменсен Балло (Индонезия)
 Хишам Месбахи (Марокко) 17:11 Халил Ибрахим Туран (Турция)
 Богдан Добреску (Румыния) 12:3 Янг Ксангджонг (Китай)
 Мануэль Мантилья (Куба) 20:8 Ким Тае-Ку (Южная Корея)
 Эндрю Кунер (Канада) 18:11 Насер Кеддам (Алжир)
 Виджан Понлид (Таиланд) я.п.(4) Вардан Закарян (Германия)
 Анджей Ржаны (Польша) 15:13 Селестин Огюст (Мадагаскар)
 Арлан Лерио (Филиппины) я.п.(2) Джексон Асику (Уганда)
 Андрес Нарваес (Аргентина) 12:6 Карлос Валкаркел (Пуэрто-Рико)
 Владимир Сидоренко (Украина) 16:8 Даниель Понсе де Леон (Мексика)

До 54 кг

Отборочный этап:
 Алишер Рахимов (Узбекистан) я.п.(3) Сеок Хван-Чхо (Южная Корея)
 Хишем Блида (Алжир) 11:10 Орландо Крус Торрес (Пуэрто-Рико)
 Теймураз Хурцилава (Грузия) 12:9 Арам Рамазян (Армения)
 Раимкуль Малахбеков (Россия) я.п.(3) Цеферино Лабарда (Аргентина)
 Кларенс Винсон (США) 9:2 Рашид Буаита (Франция)
 Таалайбек Кадыралиев (Киргизия) я.п.(3) Херман Нгоудьо (Камерун)
 Крину Олтяну (Румыния) 7:2 Артур Микаелян (Греция)
 Сизар Моралес (Мексика) 13:8 Абду Тебазалва (Уганда)
 Гильермо Ригондо (Куба) ко(1) Моес Земземи (Тунис), KO-1
 Кадзумаса Цудзимото (Япония) +12:12 Хассан Ушейх (Марокко)
 Агаси Агагюлоглу (Турция) 17:4 Май Кандэ (Китай)
 Нехомар Кермено (Венесуэла) 16:4 Риас Дургахед (Маврикий)

До 57 кг

Отборочный этап:
 Бекзат Саттарханов (Казахстан) 14:5 Овидиу Бобирнат (Румыния)
 Джеффри Матхебула (ЮАР) 10:5 Нуреддин Меджихуд (Алжир)
 Вальдемар Перейра (Бразилия) 8:4 Джеймс Сван (Австралия)
 Рамазан Палиани (Турция) 5:4 Хайдер Али (Пакистан)
 Фальк Хусте (Германия) 10:6 Йони Турунен (Финляндия)
 Рикардо Хуарес (США) я.п.(3) Биян Батмани (Иран)
 Тулкунбай Тургунов (Узбекистан) 12:3 Кассим Адам Напа (Уганда)
 Сомлук Камсинг (Таиланд) я.п.(4) Андрес Ледесма (Колумбия)
 Юрий Младенов (Болгария) 7:4 Сервин Сулейманов (Украина)
 Йосвани Агилера (Куба) я.п.(3) Хидэхико Цукамото (Япония)
 Камиль Джамалутдинов (Россия) 9:5 Видас Бикиулаитис (Литва)
 Франсиско Бохадо (Мексика) я.п.(4) Йоханес Шеферав (Эфиопия)

До 60 кг

До 63,5 кг

До 67 кг

До 71 кг

До 75 кг

До 81 кг

До 91 кг

Св. 91 кг

Судьи 

  Серикбай Абденалиев
  Этару Давид Агонг
  Петер Айтаи
  Мохамуд Кассам Акбаралли Хайдару
  Хомаюн Ардалан
  Альп Барту
  Дереник Габриелян
  Саад Гонем
  
  Али Акбер Шах Кадри
  Станислав Кирсанов
  Вильфрид Харальд Лауш
  Энтони Денвер Лоренц
  Хулио Рафаэль Мармоль Абреу
  Виктор Мартинес
  Герардус Якобус Мевиссен
  Махмуд Мокретари
  Мануэль Монтойя Бандера
  Гайве Кавасджи Нагпоревалла
  Януш Наленцкий
  
  Уэйн Джо Роуз
  Антонио Сильвестри
  Пайбун Сричайсават
  Рахматхан Тилляев
  Рональд Джеймс Уолли
  Дуглас Октавио Уртадо Мойеда
  Огюст Мари’и Фаатау
  Эдмон-Луи Фолетт
  Владимир Тенев Чернев
  Лайл Ховард Эклстад
  Ю Чжэ Чжун
  Сретен Ябучанин
  Хатиро Ямада

Ссылки